Стево Спасовски (Скопље, 25. новембар 1940 — Скопље, 30. март 2008) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Солунски атентатори  || /
|-
| 1967. || Да видам, да видам што да бидам ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Република у пламену  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Македонскиот дел од пеколот ТВ-филм ||
|-
| 1971. || Понижени и навредени ТВ-филм ||
|-
| 1972. || Истрел ТВ-филм ||
|-
| 1972. || Настан можеби последен ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Борис Сарафов
|-
| 1973. || Луѓе и птици ТВ-филм ||
|-
| 1975. || Сребрно јаболко ТВ филм || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Поп Петко
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Тане
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || Јоаким Сапундзиев
|-
| 1981. || Црвени коњ ТВ-филм ||
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Докторот
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || /
|-
| 1984. || Другарувања ТВ-серија || Професор по физика
|-
| 1985. || Јазол ТВ-филм ||
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Кир Таки
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || Јаков Ароести
|-
| 1987. || За трошка срека ТВ филм || Ацо
|-
| 1987. || Случки од животот ТВ-серија ||
|-
| 1988. || Марка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Тетовирање   || Професор
|-
| 1992. || Чернодрински се враќа дома ТВ-филм ||
|-
| 1993. || Светло сиво  || Ђубреџијата & Дуткавиот
|-
| 1995. || Уа, снајдери ТВ серија || /
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1997. || Преку езерото  || Приест Николау
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Глас ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Умрли 2008.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци